Zawody Pucharu Świata w biathlonie w Östersund w dniach 2–5 grudnia 2021 były drugimi w sezonie 2021/2022 w tej dyscyplinie sportu. Rywalizacja odbywała się w sprincie, biegu pościgowym i sztafecie.

Program zawodów

Podium

Mężczyźni

Kobiety

Wyniki

Sprint kobiet

Sprint mężczyzn

Bieg pościgowy kobiet

Bieg pościgowy mężczyzn

Sztafeta kobiet

Sztafeta mężczyzn

Bibliografia 
 

Puchar Świata w biathlonie 2021/2022
2021 w Szwecji
Biathlon w Szwecji
Sport w Östersund